XPS steht für:
 Expertensystem
 Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, siehe Polystyrol#Geschäumtes Polystyrol
 , dt. Röntgenphotoelektronenspektroskopie
 , ein relationales Datenbankmanagementsystem der Firma Informix (im Jahr 2001 von IBM übernommen)
 , ein geräteunabhängiges Dokumentenformat von Microsoft

xps steht für:
 Pisidische Sprache (ISO-639-3-Code)

XPS